Кенни Ортега (, полное имя Кеннет Джон Ортега (, род. 18 апреля 1950, Пало-Алто, Калифорния, США) — американский режиссёр, продюсер, хореограф. Наиболее известен как режиссёр трилогии «Классный мюзикл» и концертного тура Майкла Джексона «This Is It».

Фильмография и концерты

Награды

Примечания

Ссылки 

Хореографы США
Кинорежиссёры США
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США